Voinea este un nume de familie și prenume românesc care se poate referi la:

Prenume 
 Voinea Marinescu
 Bogdan Voinea Marinescu
 Fănică-Voinea Ene

Nume de familie 
 Adrian Voinea (n. 1974), jucător de tenis român
 Camelia Voinea (n. 1970), gimnastă română
 Dan Voinea (n. 1950), general și magistrat român
 Florea Voinea (n. 1956), politician român
 Florea Voinea (fotbalist) (n. 1941), fotbalist român
 Gheorghe Voinea (n. 1952), deputat român
 Gheorghe Voinea (general), general român
 Ilarion Voinea (n. 1948), sculptor român
 Liviu Voinea (n. 1975), economist român și om politic
 Lucheria Olga Voinea (n. 1972), deputat român
 Maricel Voinea (n. 1959), handbalist român
 Melu Voinea (n. 1960), senator român
 Radu Voinea (1923-2010), inginer român, profesor universitar, membru și președinte al Academiei Române
 Sabrina Voinea (n. 2007), gimnastă română

Vezi și 
Voina (nume de familie)
Voicu (nume de familie)
Voinovo (dezambiguizare)
Voinescu (dezambiguizare)
Voineasa (dezambiguizare)
Voinești (dezambiguizare)

Listă de nume românești - litera V

Prenume românești
Nume de familie românești